Malå kan syfta på:

 Malå kommun – en kommun i Västerbottens län i landskapet Lappland  1971–
 Malå – en tätort och centralort i Malå kommun
 Malå socken – en socken i Lappland
 Malå landskommun – en tidigare kommun i Västerbottens län 1874–1970
 Malå församling – en församling i Södra Lapplands kontrakt i Luleå stift
 Malå kyrka – en kyrkobyggnad i Malå
 Malå distrikt – enda distriktet i Malå kommun 2016–
 Malå lappstad – en lappstad i Malå i Lappland
 Malå IF – en idrottsförening i Malå kommun

Se även
 Malåträsks municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Malå landskommun